Биг-Бенд () — национальный парк США, расположенный на юго-западе штата Техас на границе с Мексикой, от которой отделен рекой Рио-Гранде. В пределах территории парка находится горный хребет Чисос (), самая высокая вершина которого — гора Эмори — достигает 2385 метров. Парк является частью пустыни Чиуауа и имеет типичный пустынный климат, каменистую почву и многочисленные виды кактусов. Река Рио-Гранде образует небольшие каньоны и образует «ленту» оазиса.

Фауна 

В национальном парке обитают такие виды животных, как пума, койот, кенгуровые прыгуны, серая лисица, ошейниковый пекари, чернохвостый заяц, барибал и др. На территории парка насчитывается более 450 видов птиц.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Национальные парки США
Национальные парки Техаса
Биосферные резерваты США
Брустер (округ)